Mohand al-Shihri – terrorista saudita coinvolto negli attentati dell'11 settembre
 Sa'id al-Shihri – terrorista saudita, numero 2 di al-Qāʿida nella Penisola Arabica
 Wa'il al-Shihri – terrorista saudita coinvolto negli attentati dell'11 settembre
 Walid al-Shihri – terrorista saudita coinvolto negli attentati dell'11 settembre

Pagine correlate
 Al-Shehri